Russo est un patronyme italien, correspondant des patronymes français Rous, ,  et .

Forme plurielle :  (également toponyme).

Patronyme

Sports 
 Adam Russo (né en 1983), joueur de hockey ;
 Alessandro Russo (2001-), footballeur italien ;
 
 Clemente Russo (1982-), boxeur
 Clément Russo (né en 1995), coureur cycliste français, spécialiste du cyclo-cross ;
 Giorgia Russo (née en 1993), haltérophile italienne ;
 Marco Russo (né en 1982), footballeur italien ;
 Miguel Ángel Russo (né en 1956), footballeur international argentin reconverti entraîneur ;
 Paul Russo (1914-1976), pilote automobile d'IndyCar américain ;
  (1959-), footballeur italien ;
 Ricardo Soares Florêncio dit Russo (né en 1976), footballeur brésilien ;
 Tommaso Russo (né en 1971), boxeur italien ;
 Vince Russo (né en 1961), catcheur américain.

Arts et sciences 
 Alecu Russo (1819-1859), écrivain et homme politique roumain
 Daniel Russo (né en 1956), historien de l'art ;
 François Russo (1909-1998), historien des techniques français ;
 Jeff Russo, compositeur américain de musiques de films, séries télévisées et jeux vidéo ;
 Philippe Russo (né en 1961), chanteur français (interprète notamment de "Magie Noire" en 1986) ;
 Richard Paul Russo, (né en 1954), écrivain américain de science-fiction ;
 Richard Russo (né en 1950), écrivain américain ;
 Raul Russo (1912-1984), artiste peintre argentin ;
 Raoul Russo (né en 1949), photographe né en Argentine ;
 Sauveur Marius Di Russo (1897-1983), peintre français ;
 William Russo (1928-2003), mieux connu sous le nom de Bill Russo, musicien américain de jazz.

Titre de noblesse 

 Russo (de Naples) reconnus de noblesse antique avec privilège de l’empereur Charles VI en 1728. Arme : séparé de bleu et de rouge (flamboyant) ; éteinte dans la branche principale ;
 Russo (de Pouzzoles) reconnus dans le titre de patricien de Pouzzoles ; 
 Russo ou Rosso (Sicile) reconnus dans les titres de princes de Cerami, barons de Torre et Mendola, seigneur de Ganno, Peitrarossa et Fontana del Conte. Postérité.
 Russo ou Rosso (en Toscane). Ramifications reconnues dans les titres de patriciens de Florence, nobles de Pise, de Volterra. Postérité.

Cinéma et télévision 
 Aaron Russo (1943-2007), producteur américain ;
 Anthony et Joe Russo, réalisateurs et scénaristes américains ;
 Daniel Russo (né en 1948), acteur français ;
  (1972-), actrice italienne ; 
 Fausto Russo Alesi (1973- ), acteur italien ;  
 Gianni Russo (né en 1944), acteur, scénariste et producteur américain ;
 John A. Russo (né en 1939), scénariste, réalisateur et écrivain américain ; 
 Kiro Russo (1984-), réalisateur bolivien ;
 Mario Russo (né en 1926), réalisateur, scénariste, producteur, monteur, et compositeur italien ;
 Rene Russo (née en 1954), actrice et productrice américaine ; 
 Roberto Russo (1947-), réalisateur et scénariste italien.

Journalisme 
 Antonio Russo (1960-2000), journaliste italien mort assassiné

Dirigeants d'entreprises 
 Alfredo Russo (né en 1968), cuisinier italien ;
 Patricia Russo (née en 1952), directrice générale de la société Alcatel-Lucent.

Politique 
 Carine Russo (née en 1962), femme politique belge.

Religieux 
 Claudia Russo (1889-1964), religieuse catholique, fondatrice d'ordre, vénérable.

Personnage de fiction 
 Alex Russo, personne de la série télévisée Les Sorciers de Waverly Place, joué par l'actrice Selena Gomez ;
 Gina Russo, personnage de la série télévisée Nip/Tuck, joué par l'actrice Jessalyn Gilsig ;
 Jerry Russo, personnage de la série Les Sorciers de Waverly Place ;
 Max Russo, personnage de la série Les Sorciers de Waverly Place.

Variante Russi

Patronyme 
 Antonio Russi, écrivain italien, critique littéraire et professeur ;
 Bernhard Russi, skieur alpin suisse ;
 Franco dei Russi, peintre italien de la première Renaissance.

Prénom 
 Russi Taylor, actrice américaine.

Patronyme italien